Fuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Fuhl (1874–1935), deutscher Augustinermönch
 Wenanty Fuhl (* 1960), polnischer Fußballspieler
 Wolfgang Fuhl (* 1960), deutscher Politiker (AfD), ehemaliges Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland und Gründungsmitglied der Juden in der AfD

Siehe auch:
 Pfuhl